Délkelet (égtáj)
 Délkelet (hetilap)